Säms kyrkoruin kan syfta på:

 Norra Säms kyrkoruin
 Södra Säms kyrkoruin